Il singolare del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vasilīs Mazarakīs che ha battuto in finale Stefano Galvani 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Stefano Galvani (finale)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Vasilīs Mazarakīs (Campione)

 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Jérôme Haehnel (primo turno)
 Victor Hănescu (quarti di finale)
 Dmitri Vlasov (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 2001